«Оби́тель лжи» (, досл. Дом лжи) — американский трагикомедийный телесериал, рассказывающий о жизни и работе консалтинговых менеджеров. Телесериал основан на книге «Обитель лжи: Как стратегические консультанты крадут ваши часы, а затем сообщают вам время» (), автором которой является бывший консультант фирмы Booz Allen Hamilton Мартин Кин. Премьера сериала состоялась 8 января 2012 года на телеканале Showtime.

17 мая 2016 года стало известно, что пятый сезон сериала станет последним.

Сюжет 
Марти Каан (Дон Чидл) и его команда состоящая из 4 человек — одна из групп консалтинговой фирмы, которая дает советы другим компаниям по улучшению их финансовой деятельности. Четыре дня в неделю у них вылеты в другие города и один день работы в офисе, а затем идут выходные, полные обескураживающего веселья и безумия, хотя трудовые будни весьма скучны. Для них главное — это работа: закрыть сделку любыми способами, даже если при этом нужно закрыть глаза на этику и мораль.

Актёрский состав

Разработка 
13 декабря 2010 года был заказан пилотный эпизод сериала «Обитель лжи». 7 апреля 2011 года Showtime заказал первый сезон из двенадцати эпизодов.

1 февраля 2012 года сериал продлён на второй сезон. 29 января 2013 года Showtime продлил сериал на третий сезон. 18 февраля 2014 года сериал был продлён на четвёртый сезон. 31 марта 2015 года было объявлено о продлении шоу на пятый сезон.

Эпизоды

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Galweather & Stearn
 

Программы телеканала Showtime
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США, завершённые в 2016 году